Nádasdy
Nádasdy Ferenc (fl. 1492–1541), Nagykanizsa várkapitánya, földbirtokos
Nádasdy Ferenc (1555–1604) törökverő hadvezér, a „fekete bég”
Nádasdy Ferenc (1623–1671) főúr, országbíró, a Wesselényi-összeesküvés résztvevője
Nádasdy Ferenc (1655/56–1723) lovassági tábornok
Nádasdy Ferenc (1708–1783) tábornagy, horvát bán
Nádasdy Ferenc (1785–1851) római katolikus főpap
Nádasdy Ferenc (1801–1883) erdélyi kancellár
Nádasdy Ferenc (1842–1907) vadgazdász, vadászati szakíró
Nádasdy Ferenc (1937–2013) a Nádasdy Alapítvány létrehozója, a történelmi Nádasdy-család utolsó leszármazottja

Nádasdi
Nádasdi Ferenc (?) főtanácsos, a Magyar Értékelemzők Társasága elnöke, címzetes főiskolai és egyetemi tanár 

Hasonló
 Nádasi Ferenc, sz. Nágel, (1893–1966) táncművész, balettmester, koreográfus

Jegyzetek